Кеблавік:

 Кеплавік — місто в Ісландії. 
 Кеблавік — авіабаза в Ісландії. 
 Кеблавік — аеропорт поблизу Кеблавіку. 
 Кеблавік — футбольний клуб Keflavík ÍF.